Shayne Angelo Toporowski (né le  à Paddockwood, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur 
Après avoir été repêché par les Kings de Los Angeles en 1993, il est échangé aux Maple Leafs de Toronto avant même d'entamer sa carrière professionnelle. Il la débute alors en 1995 avec les Maple Leafs de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey.

Il y joue deux saisons ainsi que trois parties avec le grand club en 1996-1997. Il signe ensuite avec les Blues de Saint-Louis mais ne joue qu'avec les IceCats de Worcester. En 2000, il décide d'aller continuer sa carrière en Europe. Il débute avec les Belfast Giants mais n'y joue que quelques parties avant de rejoindre les Espoo Blues en Finlande. Aux cours des deux saisons qui suivirent, il joue en Russie, Suède et finalement en Allemagne.

En 2003-2004, il retourne jouer en Finlande. Il prend sa retraite en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 ||Midget Raiders de Prince Albert ||SMHL ||30 ||19 ||13 ||32 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Mintos de Prince Albert ||SMHL ||27 ||23 ||29 ||52 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||6 ||2 ||0 ||2 ||2 ||7 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|1992-1993 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||72 ||25 ||32 ||57 ||235 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||68 ||37 ||45 ||82 ||183 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||72 ||36 ||38 ||74 ||151 ||15 ||10 ||8 ||18 ||25
|-
|1995-1996 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||72 ||11 ||26 ||37 ||216 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1996-1997 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||72 ||20 ||17 ||37 ||210 ||11 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
|1996-1997 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||IceCats de Worcester ||LAH ||73 ||9 ||21 ||30 ||128 ||11 ||5 ||3 ||8 ||44
|-
|1998-1999 ||IceCats de Worcester ||LAH ||75 ||18 ||29 ||47 ||124 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1999-2000 ||Falcons de Springfield ||LAH ||80 ||27 ||28 ||55 ||191 ||5 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2000-2001 ||Belfast Giants ||IHSL ||4 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Espoo Blues ||SM-liiga ||29 ||14 ||11 ||25 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Amour Khabarovsk ||Superliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Luleå HF ||Elitserien ||30 ||14 ||11 ||25 ||71 ||6 ||3 ||0 ||3 ||18
|-
|2002-2003 ||ERC Ingolstadt ||DEL ||50 ||11 ||16 ||27 ||142 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||27 ||3 ||6 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||21 ||2 ||12 ||14 ||22 ||6 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
|2004-2005 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||54 ||17 ||18 ||35 ||131 ||8 ||2 ||1 ||3 ||57
|-
|2005-2006 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||53 ||12 ||17 ||29 ||135 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||55 ||19 ||34 ||53 ||86 ||3 ||2 ||0 ||2 ||26
|-
|2007-2008 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||54 ||12 ||22 ||34 ||97 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2008-2009 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||56 ||18 ||28 ||46 ||107 ||3 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|2009-2010 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||57 ||22 ||20 ||42 ||111 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Tappara Tampere ||SM-liiga ||58 ||16 ||17 ||33 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Villacher SV || EBEL ||32 ||8 ||8 ||16 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Mallards de Quad City || LCH ||61 ||11 ||21 ||32 ||87 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10

| 3 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1975
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Luleå HF
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Tappara
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Mallards de Quad City (LCH)
Attaquant de hockey sur glace